Марк Доути (; род. 10 августа 1953, , штат Теннеси, США) — американский поэт и мемуарист. Лауреат многочисленных литературных премий, в том числе Национальной книжной премии за поэзию в 2008 году.

Биография

Личная жизнь 
Родился 10 августа 1953 года в городе Мэривилл, в штате Теннесси, в семье Лоуренса и Рут Доути. Кроме него у родителей была старшая дочь, Сара Элис. Окончил университет Дрейка в Де-Мойне, в штате Айова, со степенью бакалавра искусств. Затем в Годдард-колледже в Плэнфильде, в штате Вермонт, получил степень магистра изобразительных искусств в литературного мастерства.

Марк Доути — открытый гомосексуал. С 1995 по 2010 год он состоял в отношениях с писателем . В 2008 году они сочетались браком, но развелись в 2013 году. В настоящее время Доути живет со своим вторым супругом Александром Хаделем в Нью-Йорке и деревне Спрингс под Ист-Хэмптоном, в штате Нью-Йорк. Супруги сочетались браком в октябре 2015 года в национальном заповеднике «Мьюирский лес».

Творческая деятельность 
Первый сборник стихов Доути «Черепаха, лебедь» был издан Дэвидом Р. Годином в 1987 году. Второй сборник «Вифлеем среди бела дня» вышел у того же издателя в 1991 году. «Буклист» охарактеризовал эти стихи, как «тихие, интимные» и высоко оценил оригинальный стиль поэта, претворивший обширный городской опыт в «пример того, как мы живём, как мы страдаем и превозмогаем страдания».

Стихотворение «Тиара» Доути было напечатано в 1990 году в сборнике «Поэты на всю жизнь. 76 поэтов реагируют на СПИД». Это стихотворение критикует то, как общество воспринимает и лечит гомосексуалов больных СПИДом. 1980-е годы ознаменовали начало эпидемии СПИДа в США. Запоздавшие действия администрации Рейгана по борьбе с болезнью привели к гибели тысяч людей, особенно среди молодых гомосексуалов. Некоторые полагают, что первоначальное нежелание бороться с эпидемией было вызвано гомофобией. Это стихотворение критикует идею о том, что гомосексуалы сами виноваты в том, что заболели СПИДом. Стихи поэта, контрастировавшие с враждебным климатом в отношении людей, живущим с ВИЧ, служили последним утешением.

Третий поэтический сборник Доути «Моя Александрия», изданный в 1993 году издательством Иллинойсского университета, отражает горе, восприятие и новое осознание, полученное перед лицом большой и мучительной утраты. В 1989 году у партнёра поэта Уолли Робертса был диагностирован ВИЧ. Сборник, написанный, когда Робертс ещё не был болен, рассматривает перспективу смертности, отчаянно пытаясь найти какой-то способ сделать перспективу потери даже на мгновение терпимой. «Моя Александрия» была выбрана для Национальной поэтической премии Филиппом Левайном и выиграла Национальную премию «Круг критиков» и Книжную премию «Лос-Анджелес таймс». Когда книга была издана в Великобритании Джонатаном Кейпом, Доути стал первым американским поэтом, получившим премию Томаса Стернза Элиота, самую значительную ежегодную премию Великобритании за поэзию. Его сборник  «Атлантида» был издан в 1995 году, через год после смерти Робертса. Книга получила Поэтическую премию Бингхэма и Посольскую книжную премию.

Доути преподавал в университете Айовы, Принстонском университете, Колледже Сары Лоуренс, Колумбийском университете, Корнелле и Нью-Йоркском университете. Он был профессором в аспирантуре Хьюстонского университета в течение десяти лет, и в настоящее время является заслуженным профессором и резидентом факультета английского языка в Университете Рутгерса в Нью-Брансуике, в штате Нью-Джерси. В 2013 году был членом жюри поэтического конкурсу Гриффина. В 2011 году Доути был избран канцлером Академии американских поэтов.

Сочинения

Поэтические сборники 
 «Черепаха, лебедь» (, 1987).
 «Вифлеем среди бела дня» (, 1991).
 «Моя Александрия. Стихи» (, 1993).
 «Атлантис» (, 1995).
 «Сладкая машина» (, 1998).
 «Мурано. Поэма» (, 2000).
 «Источник» (, 2001).
 «Школа искусств» (, 2005).
 «Огонь в огонь: новые и избранные стихи» (, 2008).
 «Теории и явления» (, 2008).
 «Парагон-парк» (, 2012).
 «Рой, стая, хозяин» (, 2013).
 «Дип-Лейн. Стихи» (, 2015).

Мемуары 
 «Небесный берег» (, 1996).
 «Жар-птица. Мемуары» (, 1999).
 «Собачьи годы» (, 2007).

Награды 
 Национальная поэтическая премия 1992 года.
 Национальная премия «Круг критиков» 1993 года.
 Книжная премия «Лос-Анджелес таймс» за поэзию 1993 года.
 Стипендия Гуггенхайма для гуманитарных наук 1994 года.
 Премия Уайтинга 1994 года.
 Награда имени Элиота 1995 года.
 Литературная премия за поэзию геев «Лямбда» 1995, 2001, 2008 годов.
 ПЕН-премия/ Марты Альбранд 1997 года.
 Награда писателей сборника «Лила Уоллес-Ридер» за 1999 год.
 Литературная премия «Лямбда» 2007 года за гей-мемуары.
 Стоунволлская книжная премия за 2008 года.
 Национальная книжная премия 2008 года за поэзию.
 Премия Роберта Крили 2018 года.

Примечания 

Лауреаты премии «Лямбда»
Преподаватели Хьюстонского университета
Выпускники Университета Дрейка
Выпускники Годдардского колледжа